

Presentación previa 
Andre Begemann y Lukáš Rosol eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Julian Knowle y Philipp Oswald ganaron el título tras derrotar en la final Mateusz Kowalczyk y Igor Zelenay.

Cabeza de serie

 ' Julian Knowle /  Philipp Oswald (Campeones)
  Nicholas Monroe /  Artem Sitak (Semifinales)

<ol start=3>
  Johan Brunström /  Jonathan Erlich ''(Primera ronda)
  Martin Emmrich /  Andreas Siljeström ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Prostějov 2015